Ромео () — чоловіче ім'я.

Персоналії

Відомі носії 
 Ромео Митрович — боснійський футболіст.
 Ромео Даллер — канадський сенатор, письменник і генерал у відставці.
 Ромео Зондерван — нідерландський футболіст.
 Ромео Леблан — канадський політик, журналіст.

Вигадані персонажі 
 Ромео Монтеккі — персонаж трагедії Вільяма Шекспіра «Ромео і Джульєтта».

Ромео — місто, штат Колорадо
 Ромео — селище, штат Мічиган

Чоловічі імена